Century Child je četvrti studijski album finskog sastava Nightwish. Izdan je 2002. godine te se smatra se najmračnijim albumom sastava zbog sadržaja tekstova i stila.

Popis pjesama 

Albumi iz 2002.
Albumi sastava Nightwish